Fomeque kan syfta på:

Colombia 

 Fomeque (kommun i Colombia), Cundinamarca, 
 Fómeque, ort, Cundinamarca,